Docker steht für:
 Docker (Cumbria), England
 Docker (Lancashire), England
 Docker (Software), Freie Software zur Isolierung von Anwendungen mit Hilfe von Containervirtualisierung

Docker ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Docker (* 1985), englisch-pakistanischer Fußballspieler
 Bernard Docker (1896–1978), englischer Industrieller
 Colin Docker († 2014), britischer Bischof
 Ian Docker (* 1969), englischer Fußballspieler
 Ian O’Brien-Docker (* 1977), deutscher Pop-Rock-Musiker
 John O’Brien-Docker (1938–2017), britischer Musiker, Songwriter, Arrangeur und Bandleader
 Mitchell Docker (* 1986), australischer Radrennfahrer
 Norah Docker (1906–1983), britische Person des öffentlichen Lebens
 Patricia Docker, Opfer des Serienmörders Bible John, siehe Bible John
 Ralph Docker (1855–1910), englischer Cricketspieler

Siehe auch:
 Dacia Dokker (Pkw-Modell)
 Docker River (Begriffsklärung)
 Dockers (Hosenmarke)
 Duisburg Dockers (Sportverein)
 Dockery (Begriffsklärung)
 Döcker (Richard Döcker, 1894–1968)
 Dogger